Xchat případně X-chat má více významů:

 Xchat.cz – český chatovací server
 X-chat – IRC klient